A Rodovia PR-543 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga as cidades de Lupionópolis e Cafeara.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 8 km, podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 8,0 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná